

Cinema 
 Orchidea nera (Black Orchids) – film del 1917 diretto da Rex Ingram

Letteratura 
 Orchidee nere (Black Orchids) – novella di Rex Stout del 1941
 Orchidee nere (Black Orchids) – raccolta di romanzi di Rex Stout del 1942

Fumetti 
 Black Orchid (fumetto) di Neil Gaiman e Dave McKean

Pagine correlate 
 Orchidea nera